Yan Vorogovskiy (Talgar, Almaty, 7 augustus 1996) is een Kazachs voetballer. Hij speelt als linkervleugelverdediger bij de Brusselse club RWDM in 1B.

Carrière 
Op 29 juni 2019 verhuisde Vorogovskiy van FC Kairat naar K Beerschot VA, hij tekende hij een eenjarig contract bij de Belgische club. De middenvelder speelde 43 wedstrijden voor Beerschot. Hij maakte 2 doelpunten en 1 assist. Vorogovskiy verliet Beerschot transfervrij nadat zijn contract afgelopen was. Hij keerde daarna terug naar Kazachstan om voor Kairat Almaty te spelen. De Kazach wordt uitgeleend tot 30 juni aan RWDM.

Statistieken 

Kazachs voetballer